Кроний может означать:

 Кроний (II в. н. э.) — древнегреческий философ.
 Кроний — у древних греков 1-й месяц аттического года (ныне июль-август).
 Кроний — в греческой Олимпии холм бога Кроноса.